В одиночному розряді тенісного турніру Sparkassen Cup 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)

 Барбара Паулюс (півфінал)
 Гретхен Магерс (1-ше коло)
 Манон Боллеграф (чвертьфінал)
 Жулі Алар (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sparkassen Cup (теніс)